Skup ist ein polnischer Ortsname:
 Skup (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Felsenhof, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Skup (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Hohenbrück, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen